Buga este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anton Buga (1899–1993), preot român unit (greco-catolic).
 Ion Buga (n. 1935), politician moldovean și profesor de istorie.
 Florea Buga (n. 1939), deputat român.
 Iulian Buga (n. 1957), diplomat român.
 Mircea Buga (n. 1968), medic și politician moldovean, ministru.
 Mugurel Buga (n. 1977), fotbalist român.
 Adrian Buga (n. 1978), istoric și critic de artă român.